Финал Кубка африканских наций 1998 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 1998, который состоялся 28 февраля на стадионе «4 августа» в Уагадугу между сборными ЮАР и Египта. Победителем матча со счётом 2-0 стала сборная Египта, которая сравнялась с Ганой по количеству побед в финалах КАН — 4.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 

Финал
Футбол в Африке в 1998 году
Футбольные соревнования в Буркина-Фасо
1990-е годы в Буркина-Фасо
Февраль 1998 года
События 28 февраля
Уагадугу
Матчи сборной Египта по футболу